Højhastighedslinjen Köln-Frankfurt (på tysk Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt) er jernbanestrækningen mellem Köln og Frankfurt am Main over Frankfurts lufthavn, som betjenes af Intercity-Express højhastighedstoget ICE 3. Den anses for at være den vigtigste højhastighedslinje i Tyskland.

Linjekort

Ekstern henvisning 

 Højhastighedslinjen Köln-Frankfurt på Deutsche Bahns websted

Jernbanestrækninger i Tyskland